El Condado de Fillmore es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Fillmore (Minnesota)
 Condado de Fillmore (Nebraska)